Saint-Privé puede referirse a: 

 Saint-Privé, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Saint-Privé, comuna francesa situada en Yonne.